Békés steht für:

 Békés, ungarische Stadt im Komitat Békés
 Kleingebiet Békés, ehemalige Verwaltungseinheit in Ungarn
 Komitat Békés, Komitat in Südostungarn
 Komitat Békés (historisch), historische Verwaltungseinheit im Königreich Ungarn
 Kreis Békés, Verwaltungseinheit in Ungarn

Békés oder Bekes ist der Familienname folgender Personen:
 Erika Bekes, deutsche Fußballspielerin und Spielertrainerin
 Gáspár Bekes (1520–1579), ungarisch-siebenbürgischer Adliger und zeitweiliger Thronprätendent des Fürstentums Siebenbürgen
 Gellért Békés (1915–1999), ungarischer Theologe
 Katrin Bekes (* 1977), deutsche Zahnärztin und Hochschullehrerin
 Pál Békés (1956–2010), ungarischer Schriftsteller